La Peau et les Os est le titre de plusieurs œuvres :
 La Peau et les Os, film français réalisé par Jean-Paul Sassy, sorti en 1961 ;
 La Peau et les Os, documentaire canadien réalisé par Johanne Prégent, sorti en 1988 ;
 La Peau et les Os, roman de l'écrivain Georges Hyvernaud.